Кондрица — река в России, протекает по границе Ивановской и Нижегородской областей. Левый приток реки Сезух. Исток реки в торфяных болотах на юго-западе Чкаловского района Нижегородской области. Не судоходна.

Примечания 

Бассейн Луха
Реки Пестяковского района
Реки Чкаловского района Нижегородской области
Реки Володарского района (Нижегородская область)